Vlagyimir Abramovics Etus,  (Moszkva, 1922. május 6. – Moszkva, 2019. március 9.) szovjet-orosz színész.

Filmjei

Mozifilmek 
 A flotta hőse (Адмирал Ушаков) (1953)
 Vihar Itália felett (Овод) (1955)
 Время летних отпусков (1961)
 Az elnök (Председатель) (1964)
 Menyasszony a zsákban (Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика) (1967)
 A csodatévő tűzszerszám (Старая, старая сказка) (1968)
 Férfibeszélgetés (Мужской разговор) (1969)
 Старый знакомый (1969)
 Миссия в Кабуле (1970)
 Tizenkét szék (12 стульев) (1971)
 Тень (1971)
 Дела давно минувших дней (1972)
 Halló, itt Iván cár! (Иван Васильевич меняет профессию) - Spak, a fogorvos szomszéd (1973)
 Нейлон 100 % (1973)
 Неисправимый лгун (1973)
 A csodatevő palatábla (Как Иванушка-дурачок за чудом ходил) (1977)
 По улице комод водили (1978)
 Дюма на Кавказе (1979)
 Структура момента (1980)
 A világgá ment királylány (Ослиная шкура) (1982)
 Не будите спящую собаку (1991)
 Мечты идиота (1993)
 Бравые парни (1993)
 Классик (1998)
 Три мушкетёра (2013)
 Убежать, догнать, влюбиться (2015)

Tv-filmek, sorozatok 
 Сердца должны гореть (1960)
 Соучастие в убийстве (1964)
 Под каштанами Праги (1965)
 Solaris (Солярис) (1968)
 Голос (1968)
 Клоун (1971)
 Западня (1972, rendező is)
 Цирк зажигает огни (1972)
 Он пришёл (1973)
 Обратная связь (1974)
 Миллионерша (1974)
 Burattino kalandjai (Приключения Буратино) (1975)
 Доктор философии (1976)
 Мы – мужчины (1976)
 Мещанин во дворянстве (1977)
 Человек с ружьём (1977)
 День-деньской (1978)
 31 июня (1978)
 Макар-следопыт (1984, tv-sorozat)
 Три мушкетёра (2005)

Jegyzetek

 

 

1922-ben született személyek
2019-ben elhunyt személyek
Orosz színészek
Szovjet színészek
Moszkvaiak